Richard Howley ist der Name folgender Personen:

* Richard Howley (* um 1740–1784), US-amerikanischer Politiker, siehe Richard Howly
 Richard Howley (Reiter), irischer Springreiter